Milley ist der Familienname folgender Personen:

 Mark A. Milley (* 1958), US-amerikanischer General der United States Army
 Norm Milley (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler